Anton Sikharulidze, né le  à Léningrad, est un patineur artistique russe qui concourt en couple. 

Sa partenaire depuis 1996 est Elena Berejnaïa avec laquelle il remporte de nombreux titres européens, mondiaux et le titre olympique en 2002 à Salt Lake City. Le couple est entraîné par Tamara Moskvina.

Sa précédente partenaire est une autre championne du monde, Maria Petrova.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec deux partenaires :
 Maria Petrova  (4 saisons : 1992-1996)
 Elena Berejnaïa  (6 saisons : 1996-2002)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique russe
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Champion du monde de patinage artistique
Champion olympique russe
Champion olympique de patinage artistique
Naissance en octobre 1976
Naissance à Léningrad
Médaillé d'argent olympique russe
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Membre de la cinquième Douma d'État